Сергей Новаковский:
 Новаковский, Сергей Васильевич (1913—2004) — российский учёный, в 1963—1977 директор МНИТИ.
 Новаковский, Сергей Викторович  (род. 1956) — советский и российский тренер и преподаватель по греко-римской борьбе.